Шу́берт Гамбе́тта (; 14 апреля 1920 года — 9 августа 1991 года) — уругвайский футболист, защитник, чемпион мира 1950 года. Один из лучших фланговых защитников в истории уругвайского и мирового футбола.

Биография 
Отец Шуберта, Элиас Гамбетта, приехал из Лигурии в начале XX века. Он женился на уругвайке, и в браке родилось много детей, в том числе Шуберт.

В 20-летнем возрасте Гамбетта стал игроком «Насьоналя». Он выступал на позиции правого флангового полузащитника по популярной в те годы схеме с двумя защитниками, тремя полузащитниками и пятью нападающими. В настоящее время эта позиция стала более универсальной и в Южной Америке её традиционно обозначают как «латераль» (фланговый защитник).

С 1940 по 1948 и с 1950 по 1956 год Шуберт Гамбетта выступал за «Насьональ», став за это время чемпионом Уругвая десять раз. Он пришёл в команду, которая стала чемпионом страны в 1939 года, и помог выиграть «Насьоналю» ещё 4 подряд чемпионата, внеся существенный вклад в это «Золотое пятилетие» — единственный период в истории «Насьоналя», когда клуб выигрывал подряд пять чемпионатов Уругвая (у «Пеньяроля» было два таких периода).

В 1949 году Шуберт выступал за «Кукуту Дупортиво», в то время в Колумбии собрали многих звёзд мирового футбола, в том числе игроков национальных сборных Уругвая, Аргентины, Англии, Шотландии и других стран.

По возвращении из Колумбии, продолжил выступления в родном «Насьонале», где и завершил карьеру футболиста. В 1960 году ненадолго вернулся на поле в составе команды «Мар-де-Фондо».

С 1941 по 1952 год Шуберт Гамбетта провёл 36 матчей за сборную Уругвая, забив в них 3 гола. В 1950 году со своей сборной Гамбетта стал чемпионом мира по футболу, причём он был одним из немногих представителей «Насьоналя» в сборной, поскольку в то время большая часть игроков представляла «Пеньяроль». Гамбетта также был чемпионом Южной Америки 1942 года. В 1954 году Шуберт поехал на чемпионат мира в Швейцарию, но в последний момент получил травму и следил за первенством уже не будучи включённым в заявку как игрок.

Шуберт Гамбетта — автор одного из футбольных финтов, когда соперник обыгрывается на очень небольшом пространстве. Этот финт получил название «Гамбета» (с одной буквой т).

Шуберт Гамбетта умер в 1991 году в возрасте 71 года. У него остались дочь Андреа и сын Алехандро.

Титулы и достижения 
Насьональ
 Чемпион Уругвая (10): 1940, 1941, 1942, 1943, 1946, 1947, 1950, 1952, 1955, 1956
 Вице-чемпион Уругвая (6): 1944, 1945, 1949, 1951, 1953, 1954.
 Обладатель Кубка славы () (7): 1940, 1941, 1942, 1943, 1946, 1948, 1955
 Победитель Турнира Компетенсия (4): 1942, 1945, 1948, 1952
 Победитель Турнира Куадрангулар (4): 1952, 1954, 1955
 Победитель Кубка Альдао (3): 1940, 1942, 1946
Сборная Уругвая
 Чемпион мира (1): 1950
 Чемпион Южной Америки (1): 1942
 Кубок Рио-Бранко (2): 1946, 1948
 Участник символической сборной чемпионата мира 1950

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте nacionaldigital.com
 Статья о Шуберте Гамбетте. Автор — Маурисио Элиас Гамбетта, племянник Шуберта.

Футболисты Уругвая
Игроки ФК «Насьональ» Монтевидео
Игроки ФК «Кукута Депортиво»
Чемпионы мира по футболу
Чемпионы Южной Америки по футболу